Гальберштадт () — еврейская фамилия. 

Может также означать иностранное географическое понятие, но в этом случае правильнее произносить Хальберштадт.

Персоналии 
 Гальберштадт, Альбрехт фон — немецкий поэт XIII века.
 Гальберштадт, Владимир Александрович (псевдоним Гальба, 1908—1984) — советский карикатурист и график
 Гальберштадт, Исай Соломонович (1842—1892) — российский юрист.
 Гальберштадт, Лев Исаевич (1878 — ?) — российский журналист.
 Гальберштадт, Мордехай (Мордехай Дато, ?—1770) — германский раввин и законоучитель, сын раввина Иегуды бен Бениамина Гальберштадта.
 Гальберштадт, Розалия Самсоновна (Гольберштадт-Крохмаль; 1877—1940) — русская революционерка, публицист, активист социал-демократического движения.

См. также 
 Хальберштадт (значения)

Примечания